Как
 в русском языке наречие, см. Викисловарь
 персонаж римской мифологии, см. Какус
 Как, Субхаш (род. 1947) — индо-американский учёный в области информатики.
 КАК — сокр. от клинический анализ крови.
 Как — российский журнал о графическом дизайне.
 Как (блюдо) — блюдо татарской кухни в виде плоского листа из засушенных ягод и фруктов
 Как — денежная единица, равная  камбоджийского риеля.

Озера 
 Как (Большой Как) — озеро в Москворецком сельском округе Тимирязевского района Северо-Казахстанской области Казахстана.
 Как (Малый Как) — озеро в Интернациональном сельском округе Тимирязевского района Северо-Казахстанской области Казахстана.